Pułki artylerii ciężkiej Wojska Polskiego noszące numer „4”:

 4 Pułk Artylerii Ciężkiej (1919 we Francji) → 7. bateria 4 pac przemianowana na 2. baterię 113 Pułku Kresowego Artylerii Ciężkiej
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej (I – 30 V 1919 we Lwowie) → 5 Lwowski Pułk Artylerii Ciężkiej 
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej (V 1919 – 1921 w Kaliszu) → I/4 pac przemianowany na 4 dac, a II/4 pac na I/20 pac
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939 w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim)
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej (1940 we Francji)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia